Desa Sukawangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukawangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 107,81), Jawa Barat, 
 Desa Sukawangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 107,09), Jawa Barat, 
 Desa Sukawangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 107,04), Jawa Barat, 
 Desa Sukawangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,14, long 107,13), Jawa Barat, 
 Desa Sukawangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 107,84), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar